Claes Cederström kan syfta på:

 Claes Cederström (1726–1778)
 Claes Cederström (1772–1840)
 Claes Cederström (1824–1893)
 Claes Cederström (1833–1900)
 Claes Cederström (1864–1950)